Xenofonte — soldado e discípulo de Sócrates
Lúcio Flávio Arriano Xenofonte ou Arriano — historiador da Roma Antiga

Desambiguações de antropônimos